Ла-Эстрелья:

 Ла-Эстрелья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Ла-Эстрелья — город и муниципалитет в Колумбии в составе департамента Антьокия.
 Ла-Эстрелья  — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.

См. также 
 Эстрелья